Tapirella – rodzaj ssaka z rodziny tapirowatych (Tapiridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje jeden żyjący współcześnie gatunek występujący w Ameryce Środkowej i północnej Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała 200–230 cm, ogon krótszy niż 10 cm, wysokość w kłębie dorosłych w przybliżeniu 120 cm; masa ciała 250–350 kg.

Systematyka

Etymologia 
 Elasmognathus:  elasmos „płyta”; γναθος gnathos „żuchwa”. 
 Tapirella: rodzaj Tapirus  (tapir); łac. przyrostek zdrabniający -ella. Nowa nazwa dla Elasmognathus .

Podział systematyczny 
Takson wyodrębniony z rodzaju Tapirus ze względu na duże różnice genetyczne między T. bairdii a innymi tapirami. Do rodzaju należy jeden żyjący współcześnie gatunek:
 Tapirella bairdii  – tapir panamski

Opisano również wymarły gatunek żyjący w miocenie i pliocenie na terenie Ameryki Północnej:
 Tapirella polkensis

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Tapirowate